Еврофобија је појам који се може односити на следеће:
 евроскептицизам, противљење замислима европских интеграција и Европске уније
 антиевропеизам, противљење деловању европских влада, политике и културе